Иоганн () — мужское имя, германский вариант имени  .

Персоны, известные по имени 
 Иоганн (1455—1513) — король Дании, Норвегии и Швеции, герцог Шлезвиг-Гольштейна.
 Иоганн (1801—1873) — король Саксонии.
 Иоганн (1513—1571) — маркграф Бранденбург-Кюстрина, второй сын курфюрста Иоахима Бранденбургского и его супруги Елизаветы Датской.
 Иоганн Алхимик (1406—1464) — маркграф Байрейта (Бранденбург-Кульмбаха) в 1440—1457 годах из династии Гогенцоллернов.
 Иоганн Альберт Мекленбург-Шверинский (1857—1920) — герцог Мекленбург-Шверина, регент Мекленбург-Шверина в 1897—1901 годах, генерал кавалерии прусской армии.
 Иоганн Баптист Австрийский (1782—1859) — эрцгерцог Австрийский, австрийский фельдмаршал, русский генерал-фельдмаршал.
 Иоганн Вальдхаун фон Герсе (ум. 1471/1472) — ландмейстер Тевтонского ордена в Ливонии.
 Иоганн Герхард (1582—1637) — немецкий лютеранский теолог, суперинтендент, основоположник лютеранской ортодоксии.
 Иоганн Гогенцоллерн-Зигмаринген (1578—1638) — граф Гогенцоллерн-Зигмаринген, первый князь (Фюрст) Гогенцоллерн-Зигмаринген.
 Иоганн Зондербург-Глюксбургский (1825—1911) — принц Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Глюксбургский, регент Греческого Королевства.
 Иоганн из Винтертура (ок. 1300—1348?) — швейцарский хронист.
 Иоганн Карл Август цу Вид (1779—1836) — немецкий дворянин, 3-й князь Вид-Нойвид и 1-й князь объединенного княжества.
 Иоганн Кристоф Гогенцоллерн-Хайгерлохский (1586—1620) — 2-й владетельный граф Гогенцоллерн-Хайгерлохский.
 Иоганн Люксембургский (1296—1346) — граф Люксембурга с 1310, король Чехии, титулярный король Польши с 1310.
 Иоганн Мориц Нассау-Зигенский (1604—1679) — фельдмаршал Соединённых провинций, прозванный «бразилианцем».
 Иоганн Рейнхард III (1665—1736) — граф Священной Римской империи, правитель графства Ханау-Лихтенберг.
 Иоганн Рюйсбрук (1293—1381) — южнонидерландский (фламандский) мистик.
 Иоганн Сальватор (1852—1890) — эрцгерцог австрийский.
 Иоганн Твёрдый (1467—1532) — саксонский курфюрст.
 Иоганн Цицерон (1455—1499) — курфюрст Бранденбурга с 1486 года.
 Иоганн Швабский (1290—1313) — сын герцога Рудольфа II Швабского, внук короля Германии Рудольфа I Габсбурга.
 Иоганн Шлезвиг-Гольштейнский (1583—1602) — датский герцог, сын Фредерика II Датского и брат датского короля Христиана.
 Иоганн фон Вегелебен — ландмейстер Тевтонского Ордена в Пруссии с 12 июля 1263 года и до назначения на эту должность Людвига фон Бальдерсхейма.
 Иоганн фон Менгден (ок. 1400—1469) — ландмейстер Тевтонского ордена в Ливонии.
 Иоганн фон Посилге (ок. 1340—1405) — немецкий хронист.
 Иоганн фон Тифен (ок. 1440—1497) — 35-й великий магистр Тевтонского ордена с 1489 по 1497 год.

См. также 
 Санкт-Иоганн-им-Понгау — город в Австрии, в федеральной земле Зальцбург.